En économie, la notion d'exclusion (ou excluabilité) désigne la possibilité de restreindre l'accès d'un bien à certains agents.
 Exclusion sociale